

Patronyme 

 Maurice Dorléac (1901-1979), comédien français, père de Catherine Deneuve et Françoise Dorléac ;
 Françoise Dorléac (1942-1967), sa fille, actrice française ;
 Catherine Dorléac (1943-), sa sœur, actrice française ;
 Jean-Pierre Dorléac, costumier français ;
 Gilles Dorléac (1951-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Laurence Bertrand Dorléac (1957-), historienne de l'art française.

Patronyme français